

Geografia

Canada
Arcola – città del Saskatchewan

Italia
Arcola – comune della provincia della Spezia
Arcola – frazione di Barcis in provincia di Pordenone

Stati Uniti
Arcola – città della Contea di Douglas, Illinois
Arcola – città della Contea di Washington, Mississippi
Arcola – villaggio della Contea di Dade, Missouri
Arcola – città della Contea di Fort Bend, Texas
Arcola – census-designated place della Contea di Loudoun, Virginia